Лара Арруабаррена і Татьяна Марія були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі рабом. Арруабаррена грала в парі з Маріаною дуке-Маріньйо, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Вероніка Сепеде Ройг і Магда Лінетт. Марія грала в парі з Нателою Дзаламідзе, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Ірина Хромачова і Ніна Стоянович.

Беатріс Аддад Майя і Надя Подороска виграли титул, у фіналі перемігши пару Сепеде Ройг і Лінетт з рахунком 6–3, 7–6(7–4).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Copa Colsanitas, парний розряд
2017